Les Civilisés peut désigner :
 Les Civilisés, roman de Claude Farrère paru en 1905 et lauréat du prix Goncourt la même année ;
 Les Civilisés, roman de Félicien Marceau paru en 2011.